Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1912 vond plaats van 25 augustus tot en met 2 september in Rotterdam. Het kampioenschap werd gewonnen door de Nederlander Herman Hoogland, die als enige 25 punten behaalde in 18 wedstrijden. Hij won hiermee 200 gulden.

Eindstand 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sportevenement in Rotterdam
Dammen in 1912
Dammen 1912